Bolte ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bolte (1901–1974), deutscher römisch-katholischer Bischof von Fulda
 Albert Bolte (1868–1944), deutscher Unternehmer
 Annegret Bolte, deutsche Organisationsforscherin
 August Bolte (1854–1920), US-amerikanischer Politiker
 August Bolte (Widerstandskämpfer) (1896–1981), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Charles L. Bolte (1895–1989), US-amerikanischer Offizier, Vice Chief of Staff of the Army
 Christopher Bolte (* 1992), deutscher Musiker
 Conrad Bolte (1824–1892), deutscher Eisenbahndirektor, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages 
 Erich Bolte (1900–1981), Büromöbelfabrikant, Errichter der Lucie-Bolte-Stiftung

 Georg Friedrich Bolte (1814–1877), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler, Vater von Johannes Bolte
 Gerhard Bolte (1918–1993), deutscher Radsportler
 Henry Bolte (1908–1990), australischer Politiker
 Johann Heinrich Bolte (1750–1817), Gelehrter und evangelischer Pfarrer in Fehrbellin
 Johannes Bolte (1858–1937), deutscher Literaturwissenschaftler, Volkskundler und Erzählforscher
 Karl Bolte (1899–1995), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages 
 Karl Martin Bolte (1925–2011), deutscher Soziologe
 Lucie Bolte (1906–1978), Namensgeberin der Lucie-Bolte-Stiftung
 Matthias Bolte (* 1985), deutscher Politiker
 Peter Bolte (* 1967), deutscher Jazz-Saxofonist
 Ursula Bolte (* 1944), deutsche Landespolitikerin (Nordrhein-Westfalen) (SPD)

sowie der fiktiven Figuren:
 Witwe Bolte aus Wilhelm Buschs „Max und Moritz“
 Auguste Bolte (Literatur), Titelfigur einer gleichnamigen Erzählung von Kurt Schwitters aus dem Jahre 1923

Siehe auch:
 Bölte
 Polte